22870 Розінг, 22870 Розінг (22870 Rosing) — астероїд головного поясу, відкритий 14 вересня 1999 року.
 Розінг Борис Львович, Борис Львович Розінг (23 квітня 1869, Санкт-Петербург — 20 квітня 1933, Архангельськ) — російський фізик, вчений, педагог, піонер телебачення.